Brasile
 Valparaíso – comune dello stato di San Paolo
 Valparaíso de Goiás – città dello stato di Goiás 
 Cile
 Valparaíso – capitale della Provincia di Valparaíso, nella regione di Valparaíso
 Colombia
 Valparaíso – comune del dipartimento di Antioquia
 Valparaíso – comune del dipartimento di Caquetá
 Messico
 Valparaiso – Zacatecas
 Stati Uniti d'America
 Valparaiso – città della contea di Okaloosa, Florida
 Valparaiso – capoluogo della contea di Porter, Indiana
 Valparaiso – villaggio della contea di Saunders, Nebraska